Charleston har flere betydninger:

 Charleston (dans) – en dans
 Charleston (Arizona) – en by i Arizona, USA
 Charleston (West Virginia) – hovedstaden i West Virginia, USA
 Charleston (South Carolina) – en by i South Carolina, USA

Se også 
 Charleston Open – tennisturnering i Charleston, South Carolina